Бріш — слов'янське прізвище.

Відомі носії 
 Андре Луї Елізабет Марі Бріш (1772—1825) — французький військовий діяч, дивізійний генерал, барон.
 Бріш Аркадій Адамович (1917—2016) — російський фізик, розробник ядерної зброї; Герой Соціалістичної Праці.